Jef Anthierens, Belgisch journalist en redacteur
 Johan Anthierens, Belgisch journalist, columnist, publicist, schrijver en satiricus
 Karel Anthierens, Belgisch bestuurder, journalist en redacteur
 Liévin Anthierens, Zuid-Nederlands burgemeester
 Liévin Roger Anthierens, Zuid-Nederlands burgemeester

Nederlandse of Vlaamse achternaam